Casasnòvas del Pont, municipi francès al departament del Tarn i a la regió de Migdia-Pirineus
 Miquel Casasnovas Riera (Ciutadella de Menorca, 11 d'agost de 1904 – Palma, 15 de gener de 1987) fou un sabater
 Miquel-Àngel Casasnovas i Camps (Ciutadella de Menorca, 1964), historiador 
 Sara Casasnovas (Ourense, Galícia, 1984), actriu gallega